Ла Естансија има више значења:

 Ла Естансија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Естансија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Естансија (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Естансија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естансија (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естансија (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естансија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естансија (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Естансија (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Естансија (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Естансија (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија, Ел Серито (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија, Ла Преса (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија, Лас Ависпас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија, Верхел де Гвадалупе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естансија (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естансија (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естансија (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естансија (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естансија (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија, Агвакатитлан (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија, Ла Мора (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естансија (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија, Ла Игвана (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Естансија (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Естансија (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија, Ла Преса де Вилсон (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансија (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Естансија (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Естансија (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естансија, Санта Сесилија (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естансија (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естансија (Сан Симон Алмолонгас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естансија (Санта Круз Тајата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естансија (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Естансија (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Естансија (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естансија (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естансија, Ел Естабло (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естансија (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естансија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естансија (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естансија (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естансија (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естансија, Ла Теколота (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естансија (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естансија (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естансија (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естансија (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естансија (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естансија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естансија (Акончи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естансија (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естансија (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естансија (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естансија (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Естансија (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естансија (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естансија (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естансија (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естансија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естансија (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естансија (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Естансија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Естансија (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Естансија (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику